Linge steht für:

 Linge, Fluss in den Niederlanden
 Linge (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Linge (Norwegen) ist ein Ort am Storfjord in Sunnmøre in Norwegen.
 Collet du Linge, Pass in den Vogesen, Schauplatz einer Schlacht (1915) des Ersten Weltkriegs

Linge ist der Familienname folgender Personen:
 Carina Linge (* 1976), deutsche bildende Künstlerin
 Heinz Linge (1913–1980), deutscher SS-Offizier und Diener Hitlers
 Herbert Linge (* 1928), deutscher Rennfahrer
 Jan Herman Linge (1922–2007), norwegischer Schiffbauingenieur
 Kurt Linge (1900–1978), deutscher Ingenieur auf dem Gebiet der Kältetechnik
 Martin Linge (1894–1941), norwegischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, siehe Kompanie Linge
 Michail Innokentjewitsch Linge (1958–1994), sowjetischer Leichtathlet
 Rudolf Linge (1921–1986), deutscher Schriftsteller und Verlagslektor

Siehe auch: Lingé, französische Gemeinde